EDOE steht für:
 Flugplatz Böhlen (heutiger ICAO-Code)
 Flugplatz Schwaighofen (ehemaliger ICAO-Code)

Abkürzung